Moum ist der Familienname folgender Personen:
 Abderrahim Moum (* 2000), marokkanischer Gewichtheber 
 Hicham Moum (* 1998), marokkanischer Gewichtheber 
 Marit Moum Aune (* 1964), norwegische Regisseurin
 Ola Moum (* 1986), norwegischer E-Sportler
 Thormod Moum (1934–2015), norwegischer Eisschnelllauftrainer und -funktionär